Oliver Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Oliver Building (Illinois), ID-Nr. 83003563
 Oliver Building (Montana), ID-Nr. 08001228